I corali e i preludi corali di Johann Sebastian Bach sono catalogati tradizionalmente in varie raccolte:
 I Corali armonizzati (BWV 250-438): armonizzazioni in forma di corale di 189 melodie tradizionali luterane;
 I corali contenuti nella terza parte della Clavier-Übung (BWV 669-689);
 I Corali Neumeister (BWV 1090-1120), raccolta scoperta nel XX secolo organizzata da Johann Gottfried Neumeister alla fine del XVIII secolo;
 I Corali Schübler, detti anche Sei corali di diversa specie (BWV 645-650), una raccolta di sei preludi per organo;
 I Preludi corali di Kirnberger (BWV 690-713);
 I Preludi corali di Lipsia, o anche Diciotto corali di diversa specie (BWV 651-668);
 Gli Arnstädter Gemeindechoräle (BWV 715, 722, 726, 729, 732 e 738), armonizzazione a quattro voci, in forma di corale, di melodie tradizionali luterane.